Arzak peut désigner :

Arzak, l'une des nombreuses manières d'écrire le nom de l’œuvre Arzach,
, un restaurant espagnol.